Muzeum Złota w Złotoryi
 Muzeum Złota w Bogocie